

Житлові масиви:
 Діївка — загальна назва житлових масивів «Діївка-1» та «Діївка-2» у Новокодацькому районі міста Дніпро

Залізнична станція:
 Діївка — вантажна залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Запоріжжя-Кам'янське — Нижньодніпровськ-Вузол

Електродепо:
 «Діївка» — електродепо Дніпровського метрополітену

Село:
 Діївка (також, Дієвка) — колишня назва (до 1997 року) села Мирзаколь у Ауліекольському районі Костанайської області

Багатозначні терміни